Staff genannt von Reitzenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Staff genannt von Reitzenstein (1854–1936), deutscher Jurist und Richter
 Hermann von Staff genannt von Reitzenstein (1790–1867), deutscher Generalleutnant und Militärhistoriker